SM-liiga 2008/2009 byla 34. sezonou Finské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým JYP Jyväskylä. Toto byla první sezóna od roku 2000, kdy se dalo ze SM-liigy opět sestoupit. Znovuotevření ligy bylo schváleno v roce 2007.

Konečná tabulka základní části

Play off

Předkolo 
 IFK Helsinky – TPS Turku 0:2 (1:3, 1:4)
 Ilves Tampere – Pelicans Lahti 1:2 (2:3, 1:0, 2:3)

Pavouk

Čtvrtfinále 

 JYP Jyväskylä – TPS Turku 4:2 (1:3, 2:1 P, 3:2, 1:2 P, 3:1, 4:2)
 Espoo Blues – Pelicans Lahti 4:3 (0:1, 4:3, 2:3, 4:3, 1:2 P, 7:2, 8:2)
 Hämeenlinnan Pallokerho – KalPa 2:4 (0:3, 3:1, 0:4, 1:2 P, 2:1, 2:3 P)
 Jokerit Helsinky – Kärpät Oulu 1:4 (1:4, 2:3 P, 4:1, 1:6, 2:3 P)

Semifinále 
 JYP Jyväskylä – KalPa 4:1 (3:0, 4:1, 1:2, 2:1, 4:1)
 Espoo Blues – Kärpät Oulu 2:4 (3:2 P, 2:3, 2:3 P, 4:1, 5:7, 3:4 P)

O 3. místo 
 Espoo Blues – KalPa 1:2 (hráno na jeden zápas)

Finále 
 JYP Jyväskylä – Kärpät Oulu 4:0 (2:1 P, 1:0, 2:1, 5:2)

Play out

1. kolo 
 Lukko Rauma – SaiPa Lappeenranta 0:3 (2:3 P, 2:5, 2:3 P)
 Ässät Pori – Tappara Tampere 0:3 (4:5 P, 2:7, 2:4)

2. kolo 
 Lukko Rauma – Ässät Pori 3:1 (1:0, 1:0, 1:4, 3:1)

Baráž 
 Ässät Pori (poslední ze SM-liigy) – Vaasan Sport (vítěz Mestisu) 4:3 (2:3, 3:1, 5:0, 1:2 P, 3:4, 3:2 SN, 3:0)

Finská hokejová liga
Lední hokej v roce 2008
Lední hokej v roce 2009
Sport ve Finsku v roce 2008
Sport ve Finsku v roce 2009